Martinz ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Martinz-Turek (1970–2009), österreichische Kulturhistorikerin und Kuratorin
 Christof Martinz (* 1989), österreichischer Eishockeyspieler
 Fritz Martinz (1924–2002), österreichischer Künstler
 Josef Martinz (* 1959), ehemaliger österreichischer ÖVP-Politiker

Siehe auch:
 Martins